Фінал чемпіонату світу з футболу 2014 — футбольний матч, який відбувся 13 липня 2014 року в місті Ріо-де-Жанейро в Бразилії на стадіоні «Маракана». Із рахунком 1:0 перемогу здобула збірна Німеччини, вчетверте здобувши титул чемпіона світу. Єдиний гол забив на 113 хвилині (додатковий час) Маріо Гетце, він же був визнаний найкращим гравцем матчу.

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Календар ігор ЧС 2014 

Чемпіонат світу з футболу 2014
2014
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Німеччини з футболу
Події 13 липня
Липень 2014